Exklusion (lat. excludere, „ausschließen“) steht für:

 in der Aussagenlogik eine Wahrheitsfunktion; sie wird auch als Sheffer-Funktion (Shefferscher Strich) oder unter NAND diskutiert und entspricht dem konträren Gegensatz in der traditionellen Logik
 in der Geschichte eine Gesetzesvorlage (engl. Exclusion Bill), die die Thronfolge des englischen Königshauses beeinflussen wollte
 in der Soziologie den Ausschluss von Personen, siehe Exklusion

Der Gegenbegriff ist die Inklusion.